Ирис Шмакова (также касатик Шмакова; ) — вид травянистых растений рода  семейства .

Вид назван в честь российского ботаника, директора Южно-Сибирского ботанического сада Александра Ивановича Шмакова.

Ботаническое описание 
Растение 20—30 см высотой. Листья линейно-ланцетные, 3—8 мм шириной, зелёные.

Цветки жёлтые с фиолетовыми жилками, листья обвёртки широкие, вздутые, заострённые. Коробочка веретеновидная, заостренная.

Близок к  и , но имеет кожистые острые листья обвёртки с выделяющимися жилками и крупную веретеновидную кожистую коробочку.

Распространение 
Эндемик Монголии (известны 4 местонахождения в аймаке Хувсгел).

Примечания

Литература 
 
 

Ирисовые
Флора Восточной Азии
Эндемики Монголии
Таксоны растений, названные в честь людей